Bélmez de la Moraleda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bélmez de la Moraleda (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Bélmez de la Moraleda (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar